Urbicus steht für:

 Urbicus, historischer Name des Flusses Órbigo 
 Cortinarius urbicus, Artepitheton des Weiden-Dickfußes, siehe Dickfüße

römisches Cognomen:
 Agennius Urbicus, lateinischer Feldvermesser und Autor
 Gnaeus Cornelius Urbicus, römischer Suffektkonsul 113
 Petronius Urbicus († nach 69), Prokurator von Noricum, siehe Limes Noricus #1. Jahrhundert
 Pompeius Urbicus († 48), römischer Ritter
 Quintus Lollius Urbicus († nach 160?), römischer Politiker und Heerführer
 Quintus Petronius Urbicus († nach 235), römischer Präfekt und Kohortenkommandeur, siehe Cohors IV Gallorum (Britannia)

Bischofsnamen:
 Urbicus (Bischof von Clermont) († nach 312), Bischof von Clermont, Heiliger
 Urbicus (Bischof von Besançon) († nach 549), Bischof von Besançon
 Urbicus (Bischof von Riez) († nach 600?), Bischof von Riez

Siehe auch:
 Urbicius